Никита Александрович Михайловский: Михайловский, Никита Александрович (1964—1991) — советский актёр.
 Михайловский, Никита Александрович (род. 2000) — российский баскетболист.